Façade eput désigner :
 façade, en architecture, la face extérieure d’un bâtiment  ;
 façade, en programmation, un patron de conception ;
 Façade, un jeu vidéo ;
 Façade, un magazine underground français de 1976 à 1983.

Voir aussi 
 Façadisme, une pratique urbanistique qui consiste à ne conserver que la façade sur rue1 jugée intéressante de bâtiments anciens